Винтерниц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Винтерниц, Милтон (1885—1959) — американский медик.
 Винтерниц, Мориц (1863—1937) — известный австрийский востоковед, специалист по истории санскритской литературы.